Пауль Фенц (; родился , Берлин, Германия) — немецкий фигурист, выступающий в одиночном катании, трёхкратный чемпион Германии (2018, 2019, 2020), четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Германии (2012, 2015—2017), серебряный призёр турниров Hellmut Seibt Memorial (2013), NRW Trophy (2016) и Golden Bear (2018), бронзовый призёр Bavarian Open (2013) и Mentor Toruń Cup (2017). Представлял сборную своей страны на Олимпийских играх (2018).

Карьера 
Фенц дебютировал в серии Гран-при среди юниоров в сезоне 2008/2009. Его дебют на взрослом международном турнире состоялся на Triglav Trophy 2011 года.

В сезоне 2011/2012 он выиграл серебряную медаль на чемпионате Германии 2012 и был включен в состав сборной на чемпионат Европы в Шеффилде. Он отобрался в короткую программу по результатам предварительного раунда, и занял занял двадцать третье место. Затем он стал пятнадцатым в произвольной программе и семнадцатым в общем зачете.

Фенц выиграл свою первую взрослую международную медаль в феврале 2013 года (бронза на Bavarian Open), а затем серебро на мемориале Гельмута Зайбта.

Заняв шестнадцатое место в короткой и семнадцатое в произвольной программах, Фенц занял шестнадцатое место на чемпионате Европы 2016 года в Братиславе. Он занял двенадцатое место в короткой, восьмое в произвольной программе, став десятым в общем зачете на чемпионате Европы 2017 года в Остраве. В марте он финишировал двадцатым на чемпионате мира в Хельсинки. Благодаря его результату Германия квалифицировалась для участия в соревнованиях среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

На Олимпийских играх он принял участие в командном турнире, но в короткой программе уступил всем, кроме Шафика Бессегье. Сборная Германии не прошла в финал. В личном турнире немец занял двадцать второе место.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 
 Tracings.net профиль

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Фигуристы Германии